Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (XIII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der XIII. Gesetzgebungsperiode vom 23. Jänner 1996 bis zum 7. November 2000 auf. Bei der Landtagswahl 1995 erreichte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) nur noch 21 der 56 Landtagssitze, wobei sie gegenüber der Landtagswahl 1991 vier Mandate verlor. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) blieb unverändert bei 21 Mandaten und konnte dabei zum ersten Mal mit der ÖVP gleichziehen. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) legte um ein Mandat auf zehn Mandate zu, neu im Landtag vertreten waren Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE) und das Liberale Forum (LIF) mit je zwei Mandaten.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

13